est une locution latine signifiant « terre neuve » ou « nouvelle terre ». Elle peut faire référence à :

 Terra Nova, un cercle de réflexion proche de l'aile droite du Parti socialiste, en France ;
 Terra Nova, une collection allemande de livres de science-fiction sorti entre 1968 et 1971  ;
 Terra Nova (1987), un jeu vidéo de Anco sur Commodore ;
 Terra Nova (2011), une série télévisée créée par Kelly Marcel et Craig Silverstein.

Toponymes 

Antarctique

 Baie Terra Nova
 Îles Terra Nova : deux îles fantômes, localisées en 1961 dans la mer de Somov
 Mont Terra Nova : montagne située sur l'île de Ross

Brésil

 Terra Nova (Bahia) est une municipalité de l'État de Bahia
 Terra Nova (Pernambouc) est une municipalité de l'État du Pernambouc
 Terra Nova do Norte est une municipalité de l'État du Mato Grosso

Canada

 Parc national de Terra-Nova est un parc national du Canada

Exploration 

 L'Expédition Terra Nova, une expédition britannique en Antarctique ;
 Terra Nova, un bateau de l'explorateur Robert Falcon Scott ;
 , un destroyer de la marine canadienne ;

Voir aussi 

 Liste de locutions latines

Homonymie de toponyme
Locution ou expression latine
Homonymie de bateaux